Il doppio  dell'Aspria Tennis Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Daniele Bracciali e Rubén Ramírez Hidalgo erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato. Bracciali ha partecipato all'UNICEF Open.

Adrián Menéndez Maceiras e Simone Vagnozzi hanno battuto in finale Andrea Arnaboldi e Leonardo Tavares 0–6, 6–3, [10–5].

Teste di serie

  Adrián Menéndez Maceiras /  Simone Vagnozzi (campioni)
  Tomasz Bednarek /  Mateusz Kowalczyk (primo turno)

  Brian Dabul /  Pere Riba (quarti di finale, ritiro)
  Olivier Charroin /  Sadik Kadir (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Aspria Tennis Cup 2011